Высокое — село в Скопинском районе Рязанской области, входит в состав Ильинского сельского поселения.

География 
Село расположено в 5 км на северо-запад от центра поселения села Ильинка и в 24 км на северо-запад от райцентра города Скопин.

История 
Находившаяся в селе деревянная церковь первоначально именовалась Ильинскою, построение ее относится к 1767 году. Каменная церковь в честь иконы Божией Матери Иерусалимская построена в 1871 году, а освящена в 1872 году.  

В XIX — начале XX века село входило в состав Чуриковской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 469 дворов.

С 1929 года село являлось центром Высоковского сельсовета Скопинского района Рязанского округа Московской области, с 1931 года — в составе Пронского района, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1959 года — в составе Скопинского района, с 2005 года — в составе Ильинского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе находится действующая Церковь Иерусалимской иконы Божией Матери (1872).

Примечания 

Населённые пункты Скопинского района